Abraham Van Helsing – postać z powieści Brama Stokera Drakula, łowca wampirów
 Van Helsing – amerykański film opowiadający o walce wampira Drakuli z łowcą wampirów Van Helsingiem
 Jan van Helsing (właściwie Jan Udo Holey) – autor książek z zakresu teorii spiskowych
 Van Helsing – serial telewizyjny stacji SyFy